Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1969./70.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Junak" iz Sinja.
Za narednu sezonu - 1970./71. Dalmatinska zona je podijeljna u dvije skupine.

Ljestvica 

 klub iz Bosne i Hercegovine: Troglav Livno

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1969./70. 
 Riječko-pulska zona 1969./70. 
 Slavonska zona 1969./70. 
 Zagrebačka zona 1969./70. 
 Prvenstvo NSO Split 1969./70.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 96-99  
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 79-80 
  

1969-70
1969-70
Dalmacija